Příjmení Rutledge nese více různých osobností:

 Ann Rutledge (1813–1835) – první láska Abrahama Lincolna
 Edward Rutledge (politik) (1749–1800) – americký politik
 John Rutledge (1739–1800) – americký politik